Эллен Д. Уильямс (Ellen D. Williams; род. 5 декабря 1953, Ошкош, Висконсин) — американский учёный,  и химик, специалист в областях химии поверхности и нанотехнологий.
Член Национальной АН США (2005), иностранный член Лондонского королевского общества (2016).
Доктор философии, заслуженный Университетский профессор Мэрилендского университета, где числится более трети века, в 2010—2014 гг. шеф-учёный BP и в 2014—2017 гг. директор ARPA-E.

Биография 
Окончила Университет штата Мичиган (бакалавр химии, 1976) и впоследствии удостоилась его почётной докторской степени (2016). В 1981 году получила степень доктора философии по химии в Калтехе. Затем в Мэрилендском университете: в 1981—1983 гг. исследовательский ассоциат у , с 1983 года ассистент-, с 1987 года ассоциированный, с 1991 года полный профессор, заслуженный Университетский профессор с 2000 года, в 1993—1995 годах директор программы химической физики, в 1996—2009 гг. директор-основатель университетского . В 2010—2014 гг. шеф-учёный компании BP (преемница в этой должности ), в те же годы приглашённый профессор Имперского колледжа. В 2014 году старший советник министра энергетики. В 2014—2017 гг. директор ARPA-E.
Фелло Американской академии искусств и наук (2003), Американского физического общества (1993), Американского вакуумного общества (1993),  (1996).
С 2003 года входила в совет рецензирующих редакторов Science.
Соавтор America’s Strategic Posture (2009).

Награды и отличия 

  (1984)
  Американского физического общества (1990)
 Outstanding Woman of the Year Мэрилендского университета (1996)
 E.W. Mueller Award, University of Wisconsin Milwaukee (1996)
  Американского физического общества (2001)
 MRS David Turnbull Lectureship Award (2003)
 Women in Science, Technology, Engineering and Production Award, Manufacturing Institute (2013)
 Лектор имени Читема Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (2014)
 Distinguished Alumnus Award Калтеха (2016)
 Fred Kavli Distinguished Lectureship in Materials Science (2016)

Примечания

Ссылки 
  & CV
 Ellen Williams Returns to UMD (2017)
 Physics' Ellen Williams Confirmed as Head of ARPA-E
 Ellen Williams to Serve as Chief Scientist at BP

Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Доктора философии по химии
Персоналии:BP
Действительные члены Американского физического общества
Выпускники Калифорнийского технологического института
Председатели JASON
Преподаватели Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Преподаватели Колледжа компьютерных, математических и естественных наук Мэрилендского университета в Колледж-Парке